De Trophée Européenne Pentatlon 1970 was de derde editie van het Europees kampioenschap vijfkamp voor landenteams, beter bekend onder de afkorting TEP. Team België sloot deze editie net als de vorige editie ongeslagen af en veroverde haar tweede titel. In totaal verloor Team België opnieuw slechts 3 van de 25 gespeelde partijen. Oostenrijk nam voor het eerst deel.

Deelnemende teams

Uitslagen

Eindstand

Eindstanden individueel 

1970